7-й чемпионат Европы по художественной гимнастике проходил в Гётеборге, Швеция, с 1 по 4 ноября 1990 года. В индивидуальном первенстве было разыграно шесть комплектов медалей (командное многоборье, индивидуальное многоборье, упражнения со скакалкой, обручем, мячом, лентой), в групповом — три (многоборье и финалы упражнений в отдельных видах: с шестью парами булав и тремя скакалками/тремя мячами).

Участницы финалов упражнений в отдельных видах (скакалка, обруч, мяч, лента) были определены по результатам квалификационного раунда: учитывались лучшие восемь оценок, полученных гимнастками в каждой дисциплине (выделены курсивом в таблице). Также по результатам квалификации были выбраны двадцать шесть лучших гимнасток, выступивших в финале индивидуального многоборья. К участию в финалах как в отдельных видах, так и в многоборье допускалось по две представительницы от страны. Для определения итогов командного многоборья были суммированы все оценки гимнасток (по три на команду) в предварительном раунде.

После объединения Германии в октябре 1990 года спортсменки ГДР и ФРГ впервые выступили единой командой.

Медалисты

Квалификация

Финалы в индивидуальном первенстве

Индивидуальное многоборье

Командное многоборье

Скакалка

Обруч

Мяч

Лента

Финалы в групповом первенстве

Многоборье

6 пар булав

3 скакалки+3 мяча

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по художественной гимнастике